Перро может означать:

Фамилия 
Перро́ (, ) — французская фамилия.
 Перро, Адольф-Луи-Альбер (1828—1906) — французский кардинал, ораторианец.
 Перро, Анри-Морис (1828—1903) — канадский архитектор.
 Перро, Джон (1937—2015) — американский поэт, художник и художественный критик.
 Перро, Доминик (род. 1953) — архитектор, член французской Академии архитектуры.
 
 Перро, Жижи (род. 1941) — американская актриса.
 Перро, Жильбер (род. 1950) — канадский хоккеист, центральный нападающий, член Зала хоккейной славы.
 Перро, Жорж (1832—1914) — французский археолог, эллинист.
 Перро, Жюль-Жозеф (1810—1892) — танцовщик и балетмейстер, один из крупнейших представителей балета эпохи романтизма.
 Перро, Клод (1613—1688) — архитектор, брат Шарля Перро.
 Перро, Матьё (род. 1988) — канадский хоккеист.
 Перро, Мишель (род. 1928) — французский историк.
 Перро, Морис (1857—1909) — канадский архитектор, сын Анри-Мориса Перро.
 Перро, Натан (род. 1976) — канадский хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист-тафгай и боксёр.
 Перро, Рене-Мари-Жозе (1870—1952) — католический епископ, апостольский викарий Восточного Сиама.
 Перро, Шарль (1628—1703) — писатель-сказочник, поэт и литературный критик.
  (1808—1841) — французский художник и гравёр.
 Перро, Яник (род. 1971) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

Топоним 
 Перро-Гирек — кантон во Франции

См. также